Тиллабери:

 Тиллабери — город в Нигере, административный центр одноимённых региона и департамента.
 Тиллабери — регион в Нигере.